Vastesi – abitanti di Vaste
Vastesi – abitanti di Vasto
Vastesi – abitanti di Vastogirardi